

Voci correlate
Campionato mondiale di scherma 1953

Note

Collegamenti esterni